Том Брейди (Брэди, Брэйди):
 Брейди, Том (род. 1963) — американский режиссёр, сценарист и продюсер.
 Брэди, Том (род. 1977) — игрок в американский футбол из США.